Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-7, 4-6, 6-0, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 Guillermo Vilas (campione)
 Yannick Noah (semifinali)
 Balázs Taróczy (primo turno)

 Víctor Pecci (primo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Mats Wilander (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1982